Schlau steht für:

 Brüder Schlau GmbH & Co. KG, ein deutscher Handelskonzern
 SchlaU-Schule, Ergänzungsschule in München für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Schlau ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Schlau (1851–1919), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher, Märtyrer
 Karl-Otto Schlau (1920–2001), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Wilfried Schlau (1917–2010), deutscher Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch: